Mazda MX-30 — первый электромобиль японской компании Mazda, компактный кроссовер. Был представлен на автосалоне в Токио в 2019 году, продажи должны стартовать во второй половине 2020 года. Производство автомобиля началось в мае 2020 года.

Кроссовер имеет электромотор мощностью 143 л.с. и аккумулятор ёмкостью 35.5 кВт·ч MX-30 имеет необычные задние полудвери, как, например, в модели Mazda RX-8.

Несмотря на то, что автомобиль — кроссовер, Mazda дала ему название MX, которое до этого имели только спортивные автомобили и кабриолеты марки (например Mazda MX-5).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mazda в России

Автомобили Mazda
Электромобили по алфавиту
Электромобили Японии
Электромобили Mazda